Касано́ва ():

Персоналии 
 Касанова, Рафаэль (1660—1743) — испанский военачальник.
 Касанова, Тристано (род. 1983) — немецкий киноактёр и актёр дубляжа.

Составные фамилии 
 Касанова-и-Марсоль, Висенте (1854—1930) — испанский кардинал, епископ Альмерии.
 Пучадес Касанова, Антонио (1925—2013) — испанский футболист.
 Рейг-и-Касанова, Энрике (1858—1927) — испанский кардинал, епископ Барселоны.
 Скопелли Касанова, Алехандро (1908—1987) — аргентинский футболист и тренер.

Топонимы 
 «Луис Касанова» — футбольный стадион в испанской Валенсии.

См. также 
 Касанов
 Казанова (значения)
 Касановас